Музей лидского бровара — музей истории мирового и белорусского пивоварения в Лиде. Экспозиция заработала 29 марта 2022 года к 146-летию компании ОАО «Лидское пиво».

Музей лидского бровара расположен в здании бывшего варочного цеха, который построил в 1910 году сын основателя пивоварни «Лидское пиво» Мейлах Пупко. В экспозиции представлены оборудование для варки пива, бутылки и этикетки конца XIX — начала XX века, пивные ингредиенты и коллекция пивных бокалов. Также в залах музея хранятся экземпляры современной и исторической продукции завода.

Всего экспозиции посвящено три этажа: на первом рассказывается общая история пива от изобретения до наших дней, на втором — можно узнать о пивных ароматах, ингредиентах, сортах и стилях, на третьем — об истории, достижениях и наградах ОАО «Лидское пиво». На четвёртом расположился дегустационный зал.

Музеи Белоруссии
Музеи пива
Лида